

Дани сећања 

1100-е п. н. е.